Bełcząc ist ein polnischer Ortsname:

 Bełcząc (Biała Piska), Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Belzonzen, 1938 bis 1945 Großdorf (Ostpreußen), Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Bełcząc (Czemierniki), Dorf im Powiat Radzyński, Woiwodschaft Lublin